Acontia mascheriniae is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1985 door Emilio Berio.

De soort komt voor in het Afrotropisch gebied.

mascheriniae
Dier uit het Afrotropisch gebied